Trať 321 může být označení pro železniční tratě:
 Ostrava-Poruba / Polanka nad Odrou – Český Těšín (v letech 1984–1993)
 Ostrava-Svinov / Polanka nad Odrou – Český Těšín (v letech 1993–2007); po změně názvu stanice Ostrava-Poruba na Ostrava-Svinov
 Ostrava – Havířov – Český Těšín (v letech 2007–2008); zahrnutí vlaků pokračujících z trati Ostrava – Valašské Meziříčí směr Havířov a Český Těšín
 Opava východ – Ostrava – Český Těšín (od roku 2008); zahrnuje tratě Opava východ – Ostrava-Svinov a Ostrava-Svinov – Český Těšín včetně vlaků v úseku Ostrava-Svinov – Ostrava hlavní nádraží – Ostrava-Kunčice (součást tratí Přerov–Bohumín a Ostrava – Valašské Meziříčí), která pokračují z těchto nebo na tyto tratě

321